Cluster (englisch für ‚Traube‘, ‚Bündel‘, ‚Schwarm‘, oder ‚Ballung‘) steht für:

Informatik und Mathematik:
 Cluster (Datenträger), logische Zusammenfassung von Sektoren auf einem Datenträger
 Cluster (Datenanalyse), Menge von Objekten mit ähnlichen Eigenschaften, siehe auch Clusteranalyse
 Cluster (LabVIEW), Bündelung verschiedener Datentypen in der Programmiersprache LabVIEW
 Cluster (Programmiersprache), Anfang der 1990er auf dem Amiga-Computer eingesetzte Programmiersprache
 Computercluster, ein Rechnerverbund zur Steigerung der Rechenleistung und/oder Ausfallsicherheit
 Clusterkoeffizient, in der Graphentheorie ein Maß für die Cliquenbildung bzw. Transitivität in einem Netzwerk
Clusterhalbierung, Erhöhung der zur Verfügung gestelten Bandbreite für den Endkunden, durch ein neues Cluster innerhalb eines bereits bestehenden Clusters

Naturwissenschaften, Geowissenschaften, Technik, Militärwesen:
 Cloud Cluster, in der Meteorologie ein Regengebiet
 Cluster (Physik), System im Übergangsbereich zwischen Einzelatomen/-molekülen und einem physikalischen Körper
 Cluster in der Kosmologie, Galaxienhaufen
 Metallcluster, Verbindungen von mindestens drei Metallatomen, in dem jedes Metallatom an mindestens zwei weitere gebunden sind
 Cluster (Satellit), Satellitenprojekt der ESA und NASA
 Cluster (Städtebau), Verdichtete Ansammlung von Häusern, Bebauung in Gruppen, Pulks von Hochhäusern
 Clusterbombe, eine Streumunition

Sprache, Literatur, Musik:
 Cluster (Band) (bis 1971 Kluster), deutsche Band
 Cluster (Acapella), italienisches Gesangsensemble aus Genua
 Cluster (Kreatives Schreiben), Brainstorming-Verfahren kreativen Schreibens
 Cluster (Musik), Klanggebilde aus nahe beieinanderliegenden Tönen
 Konsonantencluster, in der Linguistik die Aufeinanderfolge zweier oder mehrerer Konsonantenphoneme

Physiologie, Medizin, Psychiatrie:
 Symptom-Cluster, ein Synonym für Syndrom
 Cluster (Epidemiologie), zeitlich oder räumliche Häufung von Erkrankungen (z. B. Krebs)
 Cluster-Kopfschmerz, primäre Kopfschmerzerkrankung
 Gen-Cluster, Gruppe von benachbarten Genen ähnlicher Funktion
 Aufteilung der Persönlichkeitsstörungen nach Symptomen in drei diagnostische Untergruppen
 Clustering-Illusion, menschliche Eigenschaft, zufälligen Mustern, die in ausreichend großen Datenmengen zwangsläufig vorkommen, Bedeutungen zuzuschreiben

Wissenschaft, allgemein:
 Cluster (Soziologie), typische Gruppe von Personen, auf die gemeinsame Deskriptoren zutreffen
 Exzellenzcluster, große Verbundforschungsprojekte, in denen Wissenschaftler verschiedener Disziplinen zu einem zukunftsträchtigen Thema zusammenarbeiten, siehe Exzellenzinitiative

Wirtschaft:
 Cluster (Wirtschaft), räumliche Zusammenballung von mehreren Betrieben mit ähnlichen Merkmalen

Wohnungs- und Städtebau:
 Cluster-Wohnung, ein aus mehreren privaten Wohneinheiten und Gemeinschaftsflächen bestehender Wohnungstyp

CLUSTER steht als Abkürzung für
 CLUSTER, Universitätsverband Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research

Siehe auch:

CLUSTER